Synelnykove (en ucraniano : Синельникове) es una ciudad de Ucrania, en el Óblast de Dnipropetrovsk, y es centro administrativo del raion de Synelnynoke. Está situada a 31 kilómetros al suroeste de Dnipró. Su población es de 31.525 habitantes (2005) .

Historia 
Synelnykove fue fundada a principios del siglo XIX como una villa del distrito de Pavlograd, en la gobernación de Ekaterinoslav, en unas tierras donadas por el gobernador, el general I. Sinelnikovu - que dio nombre a la localidad. En 1868-1869 se construyó la estación ferroviaria Synelnykove. En 1921, Synelnykove se convirtió en un centro de distrito en la gobernación de Ekaterinoslav y en 1923 en el centro de un raion. En 1961 comenzó la construcción de una fábrica de porcelana , que comenzó a trabajar en 1964.

Población

Enlaces externos 
]

Localidades del óblast de Dnipropetrovsk